Landkreistag steht für:

 Deutscher Landkreistag, kommunaler Spitzenverband aller 294 Landkreise auf Bundesebene
 Landkreistag Baden-Württemberg
 Bayerischer Landkreistag
 Landkreistag Brandenburg
 Hessischer Landkreistag
 Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersächsischer Landkreistag
 Landkreistag Nordrhein-Westfalen
 Landkreistag Rheinland-Pfalz
 Sächsischer Landkreistag
 Landkreistag Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holsteinischer Landkreistag
 Thüringischer Landkreistag
 Landkreistag Saarland